Гран-прі Великої Британії 1963 року — п'ятий етап чемпіонату світу 1963 року з автоперегонів у класі Формула-1, що відбувся 20 липня на трасі Сільверстоун.

Перегони 

Іннес Айрленд та Тревор Тейлор були дискваліфіковані за сторонню допомогу на піт-стопі.

Примітки

Література 
«The Formula One Record Book», John Thompson, 1974.

Посилання 
Гран-прі Великої Британії 1963 року на офіційному сайті Ф1 
Гран-прі Великої Британії-1963 
Гран-прі Великої Британії 1963 року 

1963
Липень 1963